Голд Хил има више значења:
 Голд Хил (Колорадо)
 Голд Хил (Орегон)